Антіо́хія в українській мові може стосуватися:

 Антіохія () — давня грецька назва сучасного міста  Антак'я в Туреччині

 Антіохія ( Антіокія) — один з 32 департаментів Колумбії.